

Geografia
Madero – comune del Messico, nello Stato di Michoacán

Persone
Francisco Madero – politico messicano
Juan Madero – calciatore argentino
Rafael Madero – rugbista 15 argentino
Raúl Madero – calciatore argentino